Seznam polkov z zaporedno številko 147.

Seznam 
 Pehotni
 147. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 147. pehotni polk (ZDA)
 147. strelski polk (ZSSR)
 147. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 147. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 147. oklepni polk (ZDA)
 147. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 147. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 147. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 147. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi